Nottrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Nottrodt (* 1969), deutsche Bühnenbildnerin
 Rudolf-Dietrich Nottrodt (1927–2017), deutscher Politiker (SED)